Ампле́ксус ( «объятие») — форма псевдокопуляции, наблюдаемая у амфибий и мечехвостов, во время которой самец обхватывает самку своими передними конечностями. В то же время или с некоторой задержкой он оплодотворяет своей спермой икру, которую мечет самка. Ископаемые находки указывают на то, что некоторые представители кембрийских вымерших членистоногих (например, ) также размножались методом амплексуса.

Описание 

У большинства амфибий амплексус происходит в воде, а у мечехвостов на суше. Существуют разные типы амплексуса, классифицируемые по относительной позиции самца и самки.

Виды амплексуса:
 Паховый
 Подмышечный
 Головной
 Охватывающий
 Клеевой
 Независимое положение

Примечания

Литература

Ссылки 
 Amplexus in Action

Размножение земноводных
Половое поведение животных